Gerrit van Dijk (animator), een Nederlandse kunstschilder, animator, regisseur
Gerrit van Dijk (wiskundige), een Nederlandse hoogleraar in de wis- en natuurkunde